Seimas (del seu nom en lituà Lietuvos Respublikos Seimas), parlament de Lituània
 Petita Taca Vermella (del seu nom en anglès Little Red Spot), tempesta a l'atmosfera de Júpiter
 Learning Record Store, repositori d'objectes d'aprenentatge utilitzat a Tin Can API